Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich – konkursy Pucharu Kontynentalnego, w których reprezentanci Polski w skokach narciarskich uplasowali się na podium. Polscy skoczkowie dokonali tego 120 razy w zawodach indywidualnych, z czego 117 razy w konkursach mężczyzn (stan po zakończeniu sezonu 2017/2018) i 3 razy w konkursach kobiet.

Puchar Kontynentalny mężczyzn 
Pierwsze podium dla Polski zdobył Wojciech Skupień w pierwszej edycji Pucharu Kontynentalnego, będącym jednocześnie przedostatnią edycją Pucharu Europy. Podczas jednoseryjnego konkursu w Szczyrku skoczył 80 m, co dało mu zwycięstwo w zawodach. Była to pierwsza wygrana polskiego skoczka w Pucharze Kontynentalnym. W tym samym konkursie na drugim i trzecim stopniu podium stanęli Jan Kowal i Andrzej Młynarczyk. Był to pierwszy przypadek w historii Pucharu Kontynentalnego, kiedy to pierwsze trzy miejsca w zawodach zajęli reprezentanci Polski.

Reprezentanci Polski 117-krotnie stawali na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego. Spośród 24 polskich zawodników najwięcej razy na podium - jedenaście - stawali Adam Małysz i Rafał Śliż. Najwięcej zwycięstw - 6 - odniósł Adam Małysz.

Podia w konkursach indywidualnych chronologicznie i szczegółowo 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Podia w konkursach indywidualnych według zawodników 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018
Najwięcej razy – 11. – spośród Polaków, na podium zawodów indywidualnych Pucharu Kontynentalnego stawali Adam Małysz i Rafał Śliż.

Podia w konkursach indywidualnych według sezonów

Puchar Kontynentalny kobiet 
Pierwsze podium dla Polski zdobyła Joanna Szwab w dziesiątej edycji Pucharu Kontynentalnego kobiet. Podczas konkursu w Falun skoczyła 83 m i 77,5 m, co dało jej drugie miejsce w zawodach.

Reprezentantki Polski 3-krotnie stawały na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego kobiet.
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Podia w konkursach indywidualnych według zawodników 

Najwięcej razy – 2. – spośród Polek, na podium zawodów indywidualnych Pucharu Kontynentalnego stawała Kamila Karpiel.

Podia w konkursach indywidualnych według sezonów

Zobacz też 
 Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
 Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Letnim Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Świata w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w FIS Cupie w skokach narciarskich

Przypisy 

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Strony przeglądowe – sport